L’Aleman ist der Name folgender Personen:

 Garnier l’Aleman (Werner von Egisheim; † nach 1231), deutscher Kreuzritter

 Jean l’Aleman (Johann der Deutsche, Johann II. von Caesarea; † nach 1264), Herr von Caesarea im Königreich Jerusalem
 Nicolas l’Aleman (Nicolas von Caesarea; † 1277), Herr von Caesarea im Königreich Jerusalem

Siehe auch:
 Allemand 
 Aleman